Zarnegar ist der Familienname folgender Personen:

 Bizhan Zarnegar (1940–2017), iranischer Fechter
 Shahpour Zarnegar (1929–2022), iranischer Fechter